

Geografia 
 Jackson (Alabama)
 Jackson (Califórnia)
 Jackson (Carolina do Norte)
 Jackson (Carolina do Sul)
 Jackson (Geórgia)
 Jackson (Kentucky)
 Jackson (Luisiana)
 Jackson (Michigan)
 Jackson (Minnesota)
 Jackson (Mississippi)
 Jackson (Missouri)
 Jackson (Montana)
 Jackson (Nebraska)
 Jackson (Ohio)
 Jackson (Tennessee)
 Jackson (Wisconsin)
 Jackson (Wyoming)
 Monte Jackson (Antártida)

Personalidades 
Sobrenome
 Andrew Jackson — ex-presidente dos Estados Unidos
 Janet Jackson — cantora estadunidense 
 Jesse Jackson — ativista político estadunidense 
 Joe Jackson — cantor britânico 
 Michael Jackson (1958-2009)  — cantor estadunidense 
 Peter Jackson — cineasta neozelandês 
 Stonewall Jackson — militar estadunidense, combatente da Guerra de Secessão 

Prenome
 Jackson Coelho Silva — futebolista brasileiro 
 Jackson Antunes — ator brasileiro 
 Jackson do Pandeiro — cantor  brasileiro 
 Jackson Rathbone — ator estadunidense

Música 
 Jackson Guitars

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos